Groz oder Gróz ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Groz (1876–1951), deutscher Unternehmer
 Ernst Adolf Groz (1930–1998), deutscher Unternehmer, Kunstsammler und Mäzen
 János Gróz (1971–2020), ungarischer Handball- und Beachhandball-Trainer
 Kitti Gróz (* 1994), ungarische Handball- und Beachhandballspielerin
 Theodor Groz (1828–1892), deutscher Unternehmer
 Walther Groz (1903–2000), deutscher Unternehmer und Politiker